The Walk est un mot anglais signifiant « La Promenade ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de Peter Spirer sorti en 2001 ;
  : Rêver plus haut est un film américain de Robert Zemeckis sorti en 2015.

Télévision 

 , titre original de Corps astral,  de la  de X-Files : Aux frontières du réel ;
 , chaîne de télévision américaine.

Musique

Groupe 

 , groupe canadien de rock alternatif.

Album 

 , album de Hanson sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe de rock britannique The Cure présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .